Cotswold – dystrykt hrabstwa Gloucestershire w Anglii
 Cotswold – rasa owiec

Zobacz też 
 Cotswolds – kraina geograficzno-historyczna w Anglii